Forme (Massa d'Albe), een plaats in de Italiaanse gemeente Massa d'Albe (L'Aquila)
Forme (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka

Zie ook 

 Form (doorverwijspagina)
 Vorm (doorverwijspagina)